Sublim (von lat. sub und limen, unterschwellig) sind Dinge und Veränderungen, die nur mit ausgeprägtem Feingefühl wahrgenommen werden können. Eine Zweitbedeutung des Wortes wurde aus dem Englischen eingeführt, wo „sublime“ (als Nomen) für etwas Erhabenes steht.

Siehe auch 
 Subliminal (Psychologie)

Weblinks

Einzelnachweise 

Sozialpsychologie